Валентина Евгеньевна Кропивницкая (16 февраля 1924, Москва — 23 декабря 2008, Париж) — советская и французская художница.

Биография 
Родилась в Москве 16 февраля 1924 года. Живописи училась у отца, Евгения Кропивницкого, и в районной художественной школе.

В 1978 году вместе с мужем, Оскаром Рабиным, эмигрировала. Поселились в Париже.

Семья 
 Кропивницкий, Евгений Леонидович — отец, поэт, художник, композитор.
 Потапова, Ольга Ананьевна — мать, художница.
 Кропивницкий, Лев Евгеньевич — брат, художник, поэт, искусствовед.
 Рабин, Оскар Яковлевич — муж, художник
 Рабин, Александр Оскарович — сын, художник
 Кропивницкая, Екатерина (1949—2020) — дочь

Работы находятся в собраниях 
 Музей «Другое искусство», Москва.

Персональные выставки 
 2007 — «Оскар Рабин, Валентина Кропивницкая, Александр Рабин». ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва.

Цитаты 

«Валентина Кропивницкая, во всем помогавшая мужу и его поддерживавшая, как художник избрала путь метафизического эскапизма, создавая карандашом, тушью или фломастером изящные рисунки-пейзажи. Условные или узнаваемые (древне)русские ландшафты населяют фантастические существа — полулюди, полузвери, не то ослики, не то лошадки, длинноухие, с тонкими гибкими конечностями, с печальным взглядом раскосых глаз. Её графику можно было бы обвинить в салонности или простодушной девичьей наивности, если бы в каждом листе не сквозил искренний лиризм, противостоящий окружающей прозе жизни. Кропивницкая изобрела свой универсум как альтернативу тому самому Лианозову, который для неё, как и для Рабина, стал символом всей страны. А может быть, и как альтернативу всему подлунному миру: в Париже она по-прежнему рисует все те же „сады“, „домики“, „сарайчики на берегу реки“ и все тех же печальных андрогинов-фавнов» — Ф. Ромер.

Примечания

Источники 
 Ромер Ф. Меланхолический героизм // Культура. — 2007. — 29 марта.

Видео 
  / «Валентина Кропивницкая: В поисках потерянного рая». Фильм Евгения Цымбала и Александра Смолянского, 2015

Ссылки 
 Валентина Кропивницкая в энциклопедии «Кругосвет»
 Кропивницкая Валентина Евгеньевна (16.02.1924 — 23.12.2008)
 ARTinvestment.RU / Художники / Кропивницкая Валентина Евгеньевна / Биография
 В Москве открылась первая «персоналка» семьи Рабиных-Кропивницких

Художники СССР
Художники неофициального искусства СССР
Художники России
Художницы России XX века
Художники Москвы
Художницы Франции XX века
Лианозовская школа
Родившиеся в Москве
Умершие в Париже
Похороненные на кладбище Пер-Лашез